Bumbăta ist der Name mehrerer Orte 

in Rumänien:
 Bumbăta (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui 
in der Republik Moldau:
 Bumbăta (Ungheni), Gemeinde im Rajon Ungheni